Tiozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Tiozzo (* 1963), französischer Boxer
 Fabrice Tiozzo (* 1969), französischer Profiboxer